Le terme Rue du Manège peut faire référence à :
 la rue du Manège à Colmar
 la rue du Manège à Nancy

 le passage du Manège disparu lors de l'ouverture de la rue de Rivoli à Paris